Osoby o tym nazwisku:
 Cristina Husmark Pehrsson – szwedzka pielęgniarka i polityk, posłanka i minister
 Hans-Gösta Pehrsson – szwedzki wojskowy, kolaborant hitlerowski
 Magnus Pehrsson – szwedzki piłkarz